Canada
Long Island (Hermitage Bay), een eiland in de provincie Newfoundland en Labrador
Long Island (Notre Dame Bay), een eiland in de provincie Newfoundland en Labrador
Long Island (Placentia Bay), een eiland in de provincie Newfoundland en Labrador

Verenigde Staten
Long Island (Kansas), een plaats in de staat Kansas
Long Island (New York), een eiland in de staat New York
Long Island (Texas) een eiland in de Laguna Madre behorende tot Port Isabel

Elders
Long Island (Antigua en Barbuda)
Long Island (Bahama's), een eiland en district van de Bahama's
Long Island (Queensland), een eiland in Australië
Long Island (Seychellen)